Це список музичних альбомів аніме Bleach

Bleach Original Soundtrack 1 

Музика для «Bleach Original Soundtrack» написана композитором Сагісу Сіро.

Список композицій:
 On The Precipice Of Defeat — 02:56
 ~Asterisk~ () — 02:02
 Comical World — 01:40
 Oh So Tired — 01:38
 Head In The Clouds — 01:41
 Ditty For Daddy — 02:25
 Creeping Shadows — 02:21
 Raw Breath Of Danger — 02:16
 Enemy Unseen — 02:04
 Will Of The Heart — 03:47
 Requiem For The Lost Ones — 02:16
 Nothing Can Be Explained — 03:26
 Burden Of The Past — 02:22
 Destiny Awaits — 02:03
 Catch 22 — 02:08
 Heat Of The Battle — 01:26
 Blaze Of The Soul Reaper — 02:36
 Battle Ignition — 02:15
 Never Meant To Belong — 05:26
 Storm Center — 02:39
 Number One — 04:55
 Going Home — 02:33
 Life is Like a Boat — 01:01
 Peaceful Afternoon — 02:08
 Thank You!! — 00:59

Bleach Original Soundtrack 2 

Список композицій:
 Choked — 02:49
 Emergence Of The Haunted — 03:23
 On The Verge Of Insanity — 03:18
 Confrontation — 02:53
 Diago 45° Tango — 02:46
 Dodo Dance — 02:49
 Splaaash Boogie — 03:22
 Ominous Premonition — 03:07
 Phenomena — 03:20
 Demolition Drive — 02:59
 Here To Stay — 03:00
 A Requiem — 03:27
 Compassion — 03:46
 Citadel Of The Bount — 03:27
 The Calling — 03:05
 Shadow's Masquerade — 03:29
 Whisper Of The Apocalypse — 03:00
 Back The Wall — 02:55
 Rage Of Lunacy — 03:19
 Torn Apart — 03:44
 Swan Song — 04:25
 999 — 03:29
 Number One (Nas-T Mix) — 06:07

Bleach: Memories of Nobody Original Soundtrack 

Bleach: Memories of Nobody Original Soundtrack () — саундтрек до першого повнометражного фільму Bleach. Він вийшов 13 грудня 2006 року. Композитор — Сагісу Сіро, музику виконує Лондонський філармонічний оркестр.

Список композицій:
 State of Emergency — 00:52
 Rush to the Scene — 00:63
 Number One — 05:05
 Always be with me in mind — 04:17
 Eerie Blank — 03:29
 Into the Storm — 00:54
 Senna — 01:30
 Shadows Close in — 02:00
 Perishing One — 03:07
 Blast! — 00:34
 Will Save You — 02:47
 Turn The Tables — 02:41
 Dark One — 00:30
 Nothing Anymore — 02:16
 Ceremony Commences — 02:54
 Number One — 06:02
 Come to Lend a Hand — 01:20
 Frenzied Battle — 01:21
 Fight to the Death — 03:22
 Tables Have Turned — 01:52
 Showdown — 03:01
 Climax And Annihilation of the World — 02:49
 Into the Fire — 04:38
 Always be with me in mind (інструментальна версія) — 04:19
 Into The Fire (гітарна версія) — 03:53

Bleach
Bleach